Arondismentul Boulay-Moselle (în ) este un arondisment din departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Boulay-Moselle
 Cantonul Bouzonville
 Cantonul Faulquemont

Comune 

Boulay-Moselle